Loschelder ist der Familienname folgender Personen:

 Doretta Maria Loschelder (* 1944), deutsche Diplomatin
 Friedrich Loschelder (* 1968), deutscher Jurist und Richter am Bundesfinanzhof
 Gabriele Loschelder (* 1962), deutsche Musikerin
 Michael Loschelder (* 1945), deutscher Jurist und Autor
 Wilhelm Loschelder (1900–1989), Staatssekretär im Innenministerium des Landes Nordrhein-Westfalen
 Wolfgang Loschelder (1940–2013), deutscher Verwaltungsrechtler und Universitätsrektor